Брусенцево — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Административный центр сельского поселения Брусенцевский сельсовет.

История 
Основано в 1882 году. В 1928 году состояло из 635 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Брусенцевкого сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района